Hellhammer:
 Hellhammer — швейцарская метал-группа.
 Хеллхаммер (род. 1969) — норвежский метал-музыкант, ударник.